L'église Notre-Dame de la Consolation ( en italien) est un lieu de culte catholique situé dans le rione Campitelli, dans le centre historique de Rome.

Église dans le rione de Campitelli
Rome